Saint-Gobain (plaats), een plaats in Frankrijk
Saint-Gobain (bedrijf), een glasproducerend Frans concern